Серхио Андрес Игита Гарсия (; род. , Медельин, Колумбия) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик. С 2022 года выступает за команду мирового тура «».

Достижения 

 2016
 9-й Тур Жиронды — Генеральная классификация
 10-й Prueba Villafranca de Ordizia
 2017
 1-й  Вуэльта Астурии — Молодёжная классификация
 2018
 9-й Классика Примавера
 9-й Вуэльта Кастилии и Леона — Генеральная классификация
 9-й Тур Китая I — Генеральная классификация
 1-й  — Горная классификация
 2019
 1-й  Вуэльта Валенсии — Молодёжная классификация
 2-й Тур Калифорнии
 3-й Гран-при Мигеля Индурайна
 4-й Классика Примавера
 4-й Trofeo Serra de Tramuntana
 5-й Волта Алентежу
 1-й на этапе 4
 6-й Trofeo Campos, Porreres, Felanitx, Ses Salines
 7-й Вуэльта Андалусии — Генеральная классификация
 2020
1-й  Тур Колумбии
 2022
2-й Тур Швейцарии

Примечания

Ссылки 
 Игита, Серхио на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Колумбии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года